Kenmare (Ierland)
Kenmare (North Dakota)